Slovo Porto má více významů
 Porto – portugalské město
 Porto (loď) – osobní vyhlídková loď v Praze na Vltavě
 porto – zastaralý výraz pro poštovné
 portské víno – fortifikované víno z portugalské oblasti Douro

Související články 
 Porta (rozcestník)
 Port
 Portia